

Geografia
 Bārta – fiume che scorre in Lituania e Lettonia
 Barta – fiume che scorre in Romania
 Barta – villaggio del Bangladesh

Persone
 Bernart de la Barta – trovatore francese
 István Barta – pallanuotista ungherese
 Jan Bárta – ciclista su strada ceco
 Josef Bárta – compositore e organista ceco
 Nóra Barta –  tuffatrice ungherese

Pagine correlate
 Bart
 Bartas
 Bartha